Эндемик:

 Эндемик — биологические таксоны, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале. 
 Эндемик — мифологический или фольклорный мотив или сюжет, имеющий ограниченную область распространения.